SPD — акронім латиницею:

Політичні партії 
  — Соціал-демократична партія Німеччини;
  — партія демократичного спрямування в Чехії (див. :cs:Svoboda a přímá demokracie)

Інше 
 SharePoint Designer — програма для вебдизайну від компанії Microsoft;
  — стандарт і інтерфейс роботи в модулях динамічної оперативної пам'яті DRAM для коректних налаштувань таймінг-параметрів.

Акроніми